Walnut Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Township (Benton County, Arkansas)
 Walnut Township (Montgomery County, Arkansas)
 Walnut Township (Illinois)
 Walnut Township (Marshall County, Indiana)
 Walnut Township (Montgomery County, Indiana)
 Walnut Township (Adair County, Iowa)
 Walnut Township (Appanoose County, Iowa)
 Walnut Township (Dallas County, Iowa)
 Walnut Township (Fremont County, Iowa)
 Walnut Township (Jefferson County, Iowa)
 Walnut Township (Madison County, Iowa)
 Walnut Township (Palo Alto County, Iowa)
 Walnut Township (Polk County, Iowa)
 Walnut Township (Wayne County, Iowa)
 Walnut Township (Atchison County, Kansas)
 Walnut Township (Barton County, Kansas)
 Walnut Township (Bourbon County, Kansas)
 Walnut Township (Brown County, Kansas)
 Walnut Township (Butler County, Kansas)
 Walnut Township (Cowley County, Kansas)
 Walnut Township (Crawford County, Kansas)
 Walnut Township (Jewell County, Kansas)
 Walnut Township (Marshall County, Kansas)
 Walnut Township (Pawnee County, Kansas)
 Walnut Township (Phillips County, Kansas)
 Walnut Township (Reno County, Kansas)
 Walnut Township (Saline County, Kansas)
 Walnut Township (Adair County, Missouri)
 Walnut Township (Bates County, Missouri)
 Walnut Township (Fairfield County, Ohio)
 Walnut Township (Gallia County, Ohio)
 Walnut Township (Pickaway County, Ohio)
 Walnut Township (Caddo County, Oklahoma)
 Walnut Township (Noble County, Oklahoma)

Siehe auch:
 Walnut Creek Township
 Walnut Grove Township
 Walnut Lake Township